Bielefelder Hütte ist der Name folgender Berghütten:

 Neue Bielefelder Hütte, Alpenhütte im vorderen Ötztal, Tirol
 Alte Bielefelder Hütte, ehemalige Schutzhütte nahe der neuen